Краснода́р может означать:

 Краснодар — город в России.
 Краснодар — муниципальное образование со статусом городского округа.
 Краснодар — хутор в Воронежской области.
 «Краснодар» — российский футбольный клуб из Краснодара.
 «Краснодар-2» — фарм-клуб футбольного клуба «Краснодар».
 «Краснодар-3» — второй фарм-клуб футбольного клуба «Краснодар».
 Стадион академии ФК «Краснодар»
 «Краснодар» — женский футбольный клуб из Краснодара.
 «Краснодар-2000» — российский футбольный клуб из Краснодара, существовавший с 2000 по 2011 год.
 «Краснодар» — стадион в городе Краснодар.
 «Краснодар» — парк в городе Краснодар.
 Краснодар I — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 Краснодар II — грузовая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 Краснодар-Сортировочный — грузопассажирская железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 «Краснодар» — теплоход, советское научно-исследовательское судно.
 К-148 «Краснодар» — первый советский и российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей».
 Б-265 «Краснодар» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3.

См. также